Полеводинский — посёлок в Духовницком районе Саратовской области в составе Новозахаркинского муниципального образования.

География 
Расположен примерно в 28 км по прямой в юго-восточном направлении от районного центра посёлка Духовницкое.

История 
Посёлок основан в 1922 году. Постановлением ВЦИК от 20 декабря 1934 г. населённый пункт при Солянском отделении Полеводинского совхоза отнесен к категории рабочих посёлков с присвоением названия Полеводинск. До 1939 г. статус с поселка был снят.

Население 

Постоянное население составляло 749 человек в 2002 году (русские 91 %), 570 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Духовницкого района
Бывшие посёлки городского типа Саратовской области